

Patronymes 
Gavriline (masculin ; ) ou Gavrilina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Gavriline (1978-), joueur de hockey sur glace Kazakh.
 Valeri Gavriline (1939-1999), compositeur russe.

Patronyme russe